

Geografia 
Argentina
Cañada de Gómez – municipio

Colombia
Gómez Plata – comune della Colombia nel Dipartimento di Antioquia

Spagna
Casas de Don Gómez – comune
Nuño Gómez – comune
Villanueva de Gómez – comune

Persone

Sportivi
Andrés Gómez – cestista messicano
Andrés Gómez – tennista ecuadoriano
Alejandro Darío Gómez, detto El Papu – calciatore argentino
Alejandro Gómez – cestista spagnolo
Antonio Gómez del Moral – ciclista su strada spagnolo
Cristiano Marques Gomez – calciatore brasiliano più noto come Cris
Emilio Gómez – tennista ecuadoriano
Gumercindo Gómez – calciatore boliviano
Jordi Gómez – calciatore spagnolo
José Gómez del Moral – ciclista su strada spagnolo, fratello di Antonio
Juan Gómez Taleb, detto Juanito – calciatore argentino
Mario Gómez – calciatore tedesco
Néstor Osvaldo Gómez detto Nenè, – campione argentino di biliardo
Óscar Freire – ciclista spagnolo
Verónica Gómez – pallavolista venezuelana

Altri
Gomez (capo Apache) – capo supremo dei Limpia (e Chisos) Mescaleros
Gertrudis Gómez de Avellaneda – scrittrice cubana
Hernando Gómez Bustamante – narcotrafficante colombiano
Francisco Gómez de Sandoval y Rojas – duca di Lerma
Clemente Domínguez Gómez – antipapa Gregorio XVII
José Horacio Gómez – arcivescovo cattolico messicano
Nick Gomez – regista e attore statunitense
Juan Vicente Gómez – generale e politico venezuelano
Leroy Gomez – cantante del gruppo Santa Esmeralda
Peter Gomez – giornalista e scrittore italiano
Roberto Gómez Bolaños – noto come Chespirito, attore, scrittore, drammaturgo messicano
Selena Gomez – attrice statunitense

Altro 
Gomez – singolo della Bandabardò del 2002
Gomez – gruppo britannico di indie rock
Gomez – personaggio del videogioco Gothic